Liebers ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Liebers (1892–1962), deutscher Heimatforscher
 Heiko Liebers (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Heinz Liebers (* 1924), deutscher Fußballspieler der 1940er Jahre
 Hendrik Liebers (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Mario Liebers (* 1960), deutscher Eiskunstläufer
 Martin Liebers (* 1985), deutscher Eiskunstläufer
 Matthias Liebers (* 1958), DDR-Fußballnationalspieler
 Max Alwin Liebers (1879–1956), deutscher Mediziner

 Verena Liebers (* 1961), deutsche Schriftstellerin, Bühnendarstellerin und Biologin